Patra (zangeres), Jamaicaans zangeres
 Patras, havenstad in West-Griekenland
 MV Patra, een gezonken Egyptisch schip
 Patra (brouwer), Russisch bierbrouwer uit Jekaterinenburg